Seznam člankov o številih.

Racionalna števila

Cela števila

Naravna števila

Znana cela števila 

Nekatera cela števila, ki so znana zaradi matematičnih lastnosti ali kulturnega pomena so:

 −40
 −1
 163
 222
 255
 273
 284
 300
 360
 369
 496
 600
 666
 720
 880
 1.001
 1.729
 2.520
 5.555
 6.000
 6.666
 142.857
 275.305.224
 2.147.483.647
 4.294.967.297

Druga znana cela števila so tudi Steinhausov mnogokotniški zapis, Moserjevo število, Skewesovo število, Grahamovo število.

Imena števil 

nič, ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset, enajst, dvanajst, trinajst, štirinajst, petnajst, šestnajst, sedemnajst, osemnajst, devetnajst, dvajset, enaindvajset, trideset, triintrideset, štirideset, dvainštirideset, petinštirideset, petdeset, šestdeset, devetinšestdeset, sedemdeset, oseminsedemdeset, osemdeset, devetdeset.

Nadomestna imena

Druga racionalna števila

Ulomki 

 1/2

Iracionalna realna števila

Algebrska iracionalna realna števila 

 kvadratni koren števila 2 √2 = 1,41421…,
 kvadratni koren števila 3 √3 = 1,73205…,
 število zlatega reza φ = 1,61803…

Transcendentna realna števila 

 Liouvillova konstanta 0,11000100...,
 e = 2,71828...,
 π = 3,14159...,
 sin(1),
 Γ(1/3), Γ(1/4),
 Feigenbaumovi konstanti δ = 4,6692... in α = 2,5029...

in 'zelo' verjetno

 Euler-Mascheronijeva konstanta γ = 0,57721…

Normalna števila 

 Champernownova konstanta 0,12345...,
 Copeland-Erdőseva konstanta 0,23571...,
 Chaitinova konstanta Ω,
in mogoče

 vsako iracionalno algebrsko število.

Hiperkompleksna števila

Algebrska kompleksna števila 

 imaginarna enota i = √(-1).

Druga hiperkompleksna števila 

 kvaternioni,
 oktonioni,
 sedenioni,
 dualna števila

Transfinitna števila

Glej tudi 

 negativno število,
 imena števil,
 red velikosti (števila),
 imena velikih števil,
 veliko število,
 malo število,
 plavajoča vejica,
 ulomek,
 seznam praštevil,
 tabela prafaktorjev,
 matematična konstanta,
 Wikipedija:WikiProjekt števila

Števila
Števila